Паневе́жский уе́зд () — уезд на севере Литвы. Граничит с Латвией, а также с Шяуляйским, Каунасским, Вильнюсским и Утенским уездами.

Административное деление 
Уезд образуют территории:
 Самоуправления города Паневежиса
 Самоуправления Паневежского района (11 староств)
 Самоуправления Биржайского района (8 староств)
 Самоуправления Купишкского района (6 староств)
 Самоуправления Пасвальского района (11 староств)
 Самоуправления Рокишкского района (10 староств)

Население 
По переписи 2011 года население Паневежского уезда составляет 250 390 человек.

Этнический состав

Примечания

Ссылки 

 Официальная страница